DNS, akronymet kan have flere betydninger.

 Domain Name System – protokollen der varetages af en DNS-server eller navneserver.
 Direct numerical simulation – simulation af væskers opførsel i dynamisk sammenhæng.
 Did Not Show – sportsudøver der ikke stiller op alligevel.